Assedio di Stralsund (1628) – svoltosi tra il maggio e l'agosto del 1628 durante la guerra dei trent'anni.
 Assedio di Stralsund (1678) – svoltosi nell'ottobre del 1678 durante la guerra di Scania.
 Assedio di Stralsund (1711-1715) – svoltosi tra il settembre del 1711 ed il dicembre del 1715 durante la Grande guerra del Nord.
 Assedio di Stralsund (1757-1758) – svoltosi tra il dicembre del 1757 ed il giugno del 1758 durante la guerra dei sette anni.
 Assedio di Stralsund (1807) – svoltosi tra il gennaio e l'agosto del 1807 durante la guerra della quarta coalizione.